— город в Японии, находящийся в префектуре Ибараки.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Ибараки региона Канто. С ним граничат города Тикусей, Кога, Ояма и посёлок Ятиё.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается шелковица, цветком — лилия.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Ибараки